де Врис () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Врис, Адриан де (1545—1626) — нидерландский скульптор.
 Врис, Ауке де (род. 1937) — нидерландский художник.
 Де Врис, Боб (род. 1984) — нидерландский конькобежец.
 Врис, Ганс Вредеман де (1527—1607) — нидерландский архитектор, художник и инженер.
 Врис, Густав де (1866—1934) — нидерландский математик.
 Де Врис, Дауве (род. 1982) — нидерландский конькобежец.
Де Фриз, Джеймс Корнелиус (ум. 1881) — нидерландский купец и путешественник.
Де Врис, Линда (род. 1988) — нидерландская конькобежка.
 Де Фриз, Маартен Герритсен (1589—1647) — нидерландский мореплаватель.
 Де Врис, Ник (род. 1995) — нидерландский автогонщик.
  (или Питер де Врие) — персонаж вселенной Дюны.
 Врис, Тьерк Хиддес де  (1622—1666) — фризский адмирал и флотоводец-герой XVII века.
 Де Врис, Фрэнсис (род. 1994) — новозеландский футболист.
 Де Фриз, Хуго (1848—1935) — нидерландский ботаник.
 Эли и Эдит де Врис (род. 1953 и 1954, Alie/Aaltje, Doetie/Doetje de Vries)) — нидерландские музыканты, выступавшие под псевдонимами Элис Мэй (Alice May) и Карен Вуд (Caren Wood) в составе дуэта Maywood.
 Де Врис, Элма (род. 1983) — нидерландская конькобежка.
 Де Врис, Ян (1896—1939) — нидерландский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
де Врисе ():
 Де Фриз, Виллем Хенрик (1806—1862) — нидерландский ботаник.

См. также 
  — город в провинции Дренте.